Ez a lista Tolna vármegye műemlékeit tartalmazza. Tolna vármegyében hozzávetőleg 275 védett műemlék található. A vármegye városai közül kiemelkedik Szekszárd közel 30 és Paks, illetve Bonyhád több mint 20 országos védettséget élvező műemlékkel.

A lista 
 Szekszárd város műemlékeinek felsorolását Szekszárd műemlékeinek listája tartalmazza
 Bonyhád város műemlékeinek listáját Bonyhád műemlékeinek listája tartalmazza
 Paks város műemlékeinek listáját Paks műemlékeinek listája tartalmazza

klasszicista

KÜLTERÜLET
Janyavár romjai (Leányvár)

ZOMBA

|}

Jegyzetek

Források 
 

Magyarországi műemlékek listái
Tolna megye műemlékei